Riegel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Garland T. Riegel
 Philippe Riegel